Schweiziska superligan 2017/2018 var den 121:a säsongen av Schweiziska högstaligan i fotboll. Basel var inför säsongen regerande mästare. Totalt tävlade tio lag i ligan, de nio bästa från Schweiziska superligan 2016/2017 och vinnaren av Challenge League 2016/2017, säsongen startade den 22 juli 2017 och slutade den 19 maj 2018 med en paus mellan 17 december och 2 februari 2018. Young Boys vann sin 12:e mästerskapstitel den 28 april 2018 efter en vinst mot Luzern med 2–1, med fyra matcher kvar att spela. Det var Young Boys första titel på 32 år.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida 
Officiell hemsida

Referenser

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Schweiz
2018 i Schweiz